Гребневи́к:
 Гребневик () — род растений семейства Злаки
 Гребневики () — тип многоклеточных животных